A 1411 steht für:
 Berlin (A 1411), deutsches Marineversorgungsschiff
 Lüneburg (A 1411), ehemaliges deutsches Marineversorgungsschiff der Lüneburg-Klasse

Abkürzung